Fritz Teufel (1910–?) a VfB Stuttgart vezetőedzője 1935-36-ban
 Fritz Teufel (1943–2010) nyugatnémet baloldali politikai aktivista
 Fritz Teufel a Macskafogó című rajzfilm egyik szereplője